Ascyssa är ett släkte av svampdjur. Ascyssa ingår i familjen Leucosoleniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Ascyssa